Wolfgang Sauer (historien)
 Wolfgang Sauer (musicien)
 Wolfgang Sauer (religieux)